A Arsenal Music foi uma gravadora brasileira fundada em 2001 por Rick Bonadio. Foi distribuída pela Abril Music entre 2001 e 2003, pela Sony Music entre 2003 e 2006 e pela Universal Music entre 2006 e 2011.

Durante a parceria com a Universal Music, a Arsenal Music distribuiu os lançamentos das gravadoras A&M Records, Geffen Records e Interscope Records.

A gravadora também lançou DVDs do desenho adulto humorístico Fudêncio e Seus Amigos, com a distribuição da Universal Music.

Em 2012, o selo foi vendido para a Universal Music, e seu ex-dono Rick Bonadio, hoje possui apenas o selo Midas Music, com novos artistas.

Artistas 
 CPM 22
 Fake Number
 Fresno
 Gloria
 NX Zero
 Planta & Raiz
 Tihuana
 Túlio Dek

Ligações externas
Site oficial da Arsenal Music Desativado em 2011
Gravadoras fundadas em 2001
Gravadoras extintas em 2012